Damià Abella i Pérez (Olot, 15 de abril de 1982) é um futebolista espanhol, que atua como zagueiro.

Integrou o Club Atlético Osasuna, Barcelona campeões entre 2004 e 2005, Damià (como é mais conhecido) pouco fez em campo: disputou apenas trinta partidas, quase sempre como reserva. Já jogou também no Real Racing Club de Santander e no Real Betis Balompié.

Damià Abella
Damià Abella
Damià Abella
Damià Abella
Damià Abella
Damià Abella
Damià Abella